Звенигородська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Звенигородська сільська рада —  Кіровоградська область, м. Олександрія
 Звенигородська сільська рада —  Львівська область, Пустомитівський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України